zaćmienie – zjawisko astronomiczne
 Zaćmienie – powieść Stephenie Meyer
 Zaćmienie – adaptacja filmowa powieści Stephenie Meyer (2010)
 Zaćmienie – włosko-francuski film z 1962 roku
 Zaćmienie – amerykańsko-francuski film z 1997 roku